Unter Baumorakel versteht man

 eine neopagane wahrsagerische Praxis nach dem walisischen Dichter Iolo Morganwg, siehe Coelbren
 das moderne, astrologieähnliche Keltische Baumhoroskop